David Douillet Judo é um jogo eletronico, sendo o primeiro simulador 3D de judô.

Desenvolvido com o apoio do campeão olímpico David Douillet, e com a licença da Fédération Française de Judo, o jogo possui foco realista.

No inicio, o game obriga o jogador a passar por um tutorial guiado por David, onde os 52 movimentos diferentes são explicados. 

A jogabilidade consiste de um ritmo acelerado e seqüências consecutivas preestabelecidas, sendo, ainda, que três movimentos diferentes são sempre sugeridos durante o combate. O jogador, durante a luta, tem que escolher um movimento, e executá-lo com uma combinação predeterminada de botões/teclas, com base na situação e momento.

Há três modos de jogo disponíveis: Quick Play, Championship e carreira. Há, também, cinco diferentes cenários para competir: um tradicional, um regional, um nacional, um internacional, e um templo.

Nove personagens estão disponíveis para jogo, dos quais, apenas David Douillet é real.

Jogos eletrônicos de 2006
Jogos para PlayStation 2
Jogos para Windows
Jogos eletrônicos de esporte